Калантарян () — армянская фамилия. Известные носители:

 Калантарян, Леван Александрович (более известен как Левон Калантар; 1891—1959) — армянский советский театральный режиссёр, театральный деятель, народный артист Армянской ССР.
 Калантарян, Петрос Оганесович (также Петрос Джугаеци) — армянский врач XVIII века.
 Калантарян, Погос (более известен под фамилией Араксян; 1862—1918) — армянский актёр и режиссёр.

См. также 
 Калантар